Hrvatska:
 latinsko/talijansko ime za Dubrovnik, 
 Dubrovačka Republika (Respublica Ragusina)

Italija:
 Ragusa (pokrajina), (talijanski: Provincia di Ragusa, sicilijanski: Pruvincia di Ragusa), jedna od devet pokrajine u talijanskoj regiji Siciliji. 
 Ragusa (grad u Italiji), glavni grad pokrajine Ragusa

Osobe
Cinzia Ragusa (*1977.), talijanski vaterpolist
Vincenzo Ragusa (1841. – 1927.), talijanski kipar
Kiyohara Tama (1861. – 1939.),poznatiji i kao Kiyohara Otama, Eleonora Ragusa, ili Ragusa Tama, Japanski slikar

ostalo 

Ragusa (konj), trkaći konja
Ragusa (čokolada), švicarska čokolada